Divizia A (1960/1961) – 43. sezon najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Rumunii. W rozgrywkach brało udział 14 zespołów, grając systemem kołowym. Tytuł obroniła drużyna CCA București. Do DiviziI B spadły CSMS Iaşi, Farul Konstanca oraz Corvinul Hunedoara.

Tabela końcowa

Bibliografia 
 

1960 w piłce nożnej
1961 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Rumunii
1960 w Rumunii
1961 w Rumunii